, nom sicilien de la ville de Troina.

Nom de famille 

 Antonino Traina (), lexicographe, philologue et écrivain italien.
 Giusto Traina (né en 1959), historien italien.
 Nick Traina (1 mai 1978-20 septembre 1997), chanteur américain.